

Collegamenti esterni 
  Profilo e statistiche su calciozz.it

Calciatori della Nazionale jugoslava